Aldo Romano – calciatore italiano
 Aldo Romano – batterista e cantante italiano, naturalizzato francese
 Aldo Romano – fisico e accademico italiano